Fuzhou Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fuzhou, stad på prefekturnivå, Fujian 
 Fuzhou, Jiangxi, stad på prefekturnivå 

Robotskapade Kinaförgreningar